Zu den Strecken des Fahrplanfelds 455 (Bern–Luzern via „Kriegsschlaufe“) siehe:

 Bahnstrecke Bern–Olten (Bern–Rothrist–„Kriegsschlaufe“)
 Bahnstrecke Olten–Luzern („Kriegsschlaufe“–Zofingen–Luzern)

400…